Груповата фаза на Шампионската лига започва на 18 септември и завършва на 12 декември 2018. Общо 32 отбора участват в групите на турнира и трябва да определят, кои 16 ще продължат в елиминационната фаза на турнира.

От сезон 2018/19, двубоите се провеждат в два часови пояса, съответно 19:55 и 22:00 часа българско време. До този сезон всички мачове започваха в 21:45.

Групи

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Европейска шампионска лига